Евге́ний Ада́мов: Адамов, Евгений Михайлович (1900—1920) — русский революционный деятель.
 Адамов, Евгений Олегович (род. 1939) — советский и российский учёный, министр по атомной энергии (1998—2001).